Zu den vierzehn Nothelfern steht für 

 eine Kirche in Vierzehnheiligen, siehe Vierzehnheiligen (Jena)#Kultur und Sehenswertes
 ein ehemaliges Spital in Würzburg, siehe Liste von Sakralbauten in Würzburg#Hofspitalkirche (Spital zu den 14 Nothelfern, „Spitäle“), Mainviertel